Polsko-Arabska Izba Gospodarcza (ang. Polish-Arab Chamber of Commerce) – samorządowa organizacja mająca na celu rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a państwami arabskimi - Algierią, Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Egiptem, Irakiem, Jemenem, Jordanią, Katarem, Kuwejtem, Libanem, Libią, Marokiem, Mauretanią, Saharą Zachodnią, Omanem, Palestyną, Sudanem, Syrią, Tunezją, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. 

Honorowym prezesem Izby jest Piotr Ciećwierz.

Siedziba 
Mieściła się kolejno się przy ul. Smoczej 1 (2003–2004), ul. Chmielnej 8 (2004–2005), ul. Smolnej 38 (od 2005).

Przypisy 

Izby gospodarcze
Gospodarka Polski
Stosunki międzynarodowe Polski